Cerny se poate referi la:

 Cerny-en-Laonnois
 Cerny-lès-Bucy
 Bucy-lès-Cerny

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)